

Cinéma 
 The Ghoul est le titre original du film britannique Le Fantôme vivant, réalisé par T. Hayes Hunter en 1933
 The Ghoul est un film britannique réalisé par Freddie Francis en 1975
 The Ghoul est un film tchèque réalisé par Petr Jákl en 2015
 The Ghoul est un film indien réalisé par Patrick Graham en 2017

Autre